Il singolare del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Julien Jeanpierre che ha battuto in finale Roko Karanušić 6-1, 6-2.

Teste di serie

 John van Lottum (primo turno)
 Nicolas Mahut (quarti di finale)
 Assente
 Assente

 Álex Calatrava (secondo turno)
 Julien Benneteau (secondo turno)
 Tomáš Zíb (secondo turno)
 Răzvan Sabău (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2004